King Animal — шестой и последний студийный альбом американской рок-группы Soundgarden, выпущенный 12 ноября 2012 года (через 2 года после воссоединения группы). Это первый оригинальный студийный альбом Soundgarden за последние 16 лет. Также это последний студийный альбом Soundgarden, который был выпущен до смерти фронтмена Криса Корнелла в 2017 году и последующим роспуском группы.

Об альбоме 
После успеха выпущенного в 2010 году сборника Telephantasm Soundgarden работали над новым студийным альбомом с неопределённой датой релиза. Группа отправилась в большое турне, которое продлилось с выпуска Telephantasm до лета 2012 года, когда стало известно, что новый альбом Soundgarden будет готов к осени.

Первый сингл с альбома — Been Away Too Long — вышел 27 сентября 2012 года. 31 октября, за две недели до релиза альбома, на официальном канале Soundgarden на YouTube был выложен клип на песню Non-State Actor. В нём на фоне обложки альбома King Animal развевается американский флаг. За неделю до официального релиза альбом стал доступен бесплатно в полном объёме на iTunes.

Список композиций

Участники записи 
 Крис Корнелл — вокал, ритм-гитара
 Мэтт Кэмерон — ударные, бэк-вокал
 Бен Шеферд — бас-гитара, бэк-вокал
 Ким Тайил — соло-гитара
 Майк МакКриди — дополнительная гитара в Eyelid’s Mouth

Примечания 

Альбомы 2012 года
Альбомы Soundgarden
Альбомы Universal Republic Records